Haritzbach  ist ein Gewässername:

 Haritzbach (Lembach), rechter Zufluss des Lembaches bei Ungerdorf, Gemeinde Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haritzbach (Rötschbach), linker Zufluss des Rötschbaches bei Unterfriesach, Gemeinde Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Haritzbach (Schwarzaubach), rechter Zufluss des Schwarzaubaches bei Hainsdorf im Schwarzautal, Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark